Jethro Tull (landbouwwetenschapper), een Engelse landbouwwetenschapper
Jethro Tull (band), een Britse rockband